Hans Mayr (1877–1918) – austriacki architekt i inżynier, porucznik, 
 Hans Mayr (1915–1970) – włoski polityk narodowości austriackiej, działacz SVP
 Hans Mayr (1921–2009) – niemiecki polityk i związkowiec, działacz SPD
 Hans Mayr (1928–2006) – austriacki polityk, działacz SPÖ
 Hans Mayr (ur. 1960) – austriacki polityk i bankowiec, działacz ÖVP i TS